Говард Роллинз (, 17 октября 1950 — 8 декабря 1996) — американский актёр.

Родился в Балтиморе, штат Мэриленд, младшим из четырёх детей в семье. После окончания средней школы Роллинз изучал актёрское мастерство в Университете Тоусон. В 1970 году дебютировал в качестве актёра на телевидении, а затем переехал в Нью-Йорк, где стал появляться в бродвейских постановках. В 1981 году дебютировал на большом экране в картине Милоша Формана «Рэгтайм», роль в котором принесла ему номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус». В дальнейшем Роллинз много снимался на телевидении, став в 1981 году номинантом на премию Эмми за роль в телесериале «Другой мир».

С конца 1980-х годов у Роллинза была частые проблемы с законом: в 1988 году его арестовали за хранение героина, в 1992 и 1993 годах его трижды арестовывали за вождение автомобиля в нетрезвом виде, а в 1994 году он месяц провёл в тюрьме за опасную езду. Из-за проблем с законом его карьера постепенно сошла на нет. В 1996 году Роллинз скончался от лимфомы в одной из клиник Нью-Йорка. Похоронен в Балтиморе.

Примечания

Ссылки 

Умершие от лимфомы
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Похороненные в Балтиморе
Выпускники Таусонского университета